Griechenland ist:
 ein Staat in Südosteuropa, siehe Griechenland
 ein historisches Gebiet im Südosten Europas, siehe Antikes Griechenland
 ein ehemaliges Königreich in Südosteuropa, siehe Königreich Griechenland

Siehe auch:

 Griechenland-Rundfahrt
 Rallye Griechenland
 Greece
 Hellas